Подгруппа B группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2014 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Венгрия — Румыния

Великобритания — Латвия

Великобритания — Румыния

Венгрия — Латвия

Венгрия — Великобритания

Румыния — Латвия

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка